

Zoologia 
 Cigno nero (Cygnus atratus) – uccello acquatico dell'Australia, del genere Cygnus

Musica 
 Cigno nero – singolo di Fedez e di Francesca Michielin presente in Sig. Brainwash - L'arte di accontentare
 Cigno nero – nome dato al III Atto del balletto Il lago dei cigni di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Personaggi immaginari 
 Cigno Nero – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Cigno Nero – personaggio manga de The Record of Fallen Vampire
 Cigno Nero – personaggio dei fumetti Marvel Comics apparso per la prima volta in Deadpool

Televisione 
 Cigno nero (Black Swan) – episodio della serie televisiva FlashForward

Altro 
 Compagnia del Cigno Nero (indicata anche come Ordine del Cigno Nero) – compagnia cavalleresca istituita da Amedeo VI di Savoia
 Teoria del cigno nero – teoria sociologica che descrive un evento non previsto, che ha effetti rilevanti e che, a posteriori, viene razionalizzato inappropriatamente e giudicato prevedibile

Pagine correlate 
 Il cigno nero
 Black Swan
 The Black Swan